Мазилово:

 Мазилово — бывшая деревня на западе от Москвы, позже вошедшая в её состав и ставшая районом массовой жилищной застройки Фили-Мазилово.
 Мазилово — деревня в Истринском районе Московской области.
 «Мазилово-С», ООО - торговая компания.
 «Мазилово» — садоводческое некоммерческое товарищество.
 «Мазилово» — проект переименования стации метро «Пионерская».
 «Мазилово» — неосуществлённый проект железнодорожной станции Белорусского направления Московской железной дороги.